Hungate ist der Familienname folgender Personen:

 David Hungate (* 1948), US-amerikanischer Bassgitarrist und ehemaliges Mitglied der kalifornischen Rockband Toto
 William L. Hungate (1922–2007), US-amerikanischer Politiker